Cappella di Sant'Antonio abate – chiesa di Jouvenceaux, Sauze d'Oulx
 Cappella di Sant'Antonio abate – chiesa di Pomonte
 Cappella di Sant'Antonio abate – chiesa di Trepuzzi
 Cappella di Sant'Antonio abate a Montecucco – chiesa di Cinigiano
 Cappella di Sant'Antonio abate a Monteverdi – chiesa di Civitella Paganico
 Cappella di Sant'Antonio Abate a Las Palmas de Gran Canaria

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Antonio
 Cappella di Sant'Antonio
 Chiesa di Sant'Antonio Abate
 Chiesa di Sant'Antonio da Padova
 Oratorio di Sant'Antonio Abate
 Chiesa di Sant'Antonino
 Chiesa di Sant'Antonino Martire